Египетские иероглифы группы А — знаки египетской письменности, относящиеся к группе «А», которая, по традиционно принятой в египтологии кодировке, объединяет иероглифы, изображающие мужчину с различными атрибутами и/или выполняющего некоторые действия. Группа А выделена, наряду с другими группами, А. Х. Гардинером в результате классификации по внешнему признаку и названа им «мужчина и его занятия», насчитывает 58 знаков (с 1 по 55, 59, а также два дополнительных — A14* и A17*). На сегодняшний день список группы А значительно расширен — к нему относят уже более 400 иероглифов.

Список составлен согласно следующим источникам: 1) Gardiner A. H. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. — 3rd Ed. — Oxford, Griffith Institute, 1957. — ISBN 978-0-90416-35-4; 2) Графический редактор для набора текстов  «Hieroglyphica», авт: Панов М. В., Балюк Э. В., 2006-2011, регистрационный номер Библиотеки при Конгрессе США — TXu001579886; 3) Официальный сайт  www.unicode.org, раздел Egyptian Hieroglyphs.

Общие сведения 
В 1920 году английский египтолог и филолог Уоллис Бадж одним из первых каталогизировал знаки письменности Древнего Египта в «Словаре египетских иероглифов». Классификацию он провёл основываясь на внешних признаках этих знаков. Группа иероглифов, подобная группе А, обозначена у него римской цифрой I и называется «Мужчина (сидящий, стоящий, на коленях, поклонившийся, лежащий)», насчитывает она 143 иероглифа. Вслед за ним, в 1927 году, также основываясь на разделении иероглифов по внешнему признаку, составил список другой английский египтолог и лингвист — А. Х. Гардинер, в своей «Египетской грамматике». Со временем его список стал общепринятым, а база данных иероглифов пополнялась путём добавления новых знаков в предложенные им группы — большинству из новооткрытых иероглифов стали присваивать дополнительные буквенные значения уже после цифр. С развитием компьютерных технологий в 1991 году был предложен список основных иероглифов в стандарте Юникод, где для группы А отводится диапазон от U+13000 до U+13050.

Параллельно с наполнением базы данных новыми иероглифами на основе традиционной классификации, у некоторых учёных возникли мысли о неправильном разнесении по внешнему признаку, и стали появляться исследования, где знаки упорядочивались по значениям. Так в 2007—2008 годах вышла грамматика Д. Курта, где он отменил группы А. Х. Гардинера для поздней стадии языка и ввёл новую кодификацию, но неизвестно, приживется ли она в египтологии.

Таблица иероглифов 
Техническое решение написания древнеегипетских иероглифов в современных компьютерных шрифтах возможно с помощью различных графических редакторов для набора текстов. Так в Википедии используется скрипт «WikiHiero», разметка которого показана во втором столбце и осуществляется с помощью тэгов <hiero> и </hiero> (см. также: Википедия:Древнеегипетские иероглифы). В третьем столбце отмечено если иероглиф непосредственно описывался в грамматике А. Х. Гардинера, а также указаны номера знаков стандарта Юникод и соответствия с номерами знаков в новейшей грамматике Д. Курта, остальные коды иероглифов, данные без пояснений, традиционно приняты в египтологии для новых знаков на основе «списка А. Х. Гардинера». В столбцах «Фонограмма», «Детерминатив» и «Идеограмма» фонетические значения и слова египетского языка переданы посредством транслитерации по системе MdC («Manuel de codage»), опубликованной египтологами J. Buurman, Н. Грималем и др. в 1988 году (в системе используются только знаки ASCII). Если некоторые иероглифы списка А. Х. Гардинера идут не по порядку, то «это связано либо с выявлением знака после выхода в свет списка иероглифов или с желанием представить знак в более подходящее место, чем в первом издании» (А. Х. Гардинер).

Примечания 

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Иероглифы группы А
Редакторы иероглифических текстов:
 «JSesh Hieroglyphic Editor»
 «WikiHiero»
  «Hieroglyphica» (Россия)

Египетское письмо